Николай Николаевич Розенталь (1892—1960) — советский историк-медиевист, профессор Ленинградского и Одесского университетов.

Биография 
Родился  года в Ревеле в семье мещанина немецкого происхождения и русской дворянки Марии Петровны Варёновой; был единственным ребенком. Крещён по православному обряду.

Вскоре после его рождения семья переехала в Санкт-Петербург, где его отец стал работать корректором в издательстве Ф. Ф. Павленкова. Жили они в собственном доме — Суворовский проспект, д. 3/5. Учился в Тенишевском училище, после окончания которого в 1910 году поступил в Санкт-Петербургский университет. Историческое отделение историко-филологического факультета университета окончил 10 мая 1914 года и был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории.

В 1915 году Розенталь вступил в Религиозно-философское общество в качестве корреспондента петроградской газеты (утренние «Биржевые ведомости»), где он должен был помещать отчёты о заседаниях общества. Здесь Розенталь близко сошёлся с Д. С. Мережковским.

В 1917 году вступил в Партию народной свободы и был выбран гласным одного из районов Петрограда. Вследствие чего 21 декабря 1918 года он, как бывший член кадетской партии, был впервые арестован; следующий арест последовал 6 сентября 1919 года. В декабре 1919 года он был освобождён по ходатайству Е. Д. Стасовой, и с этого момента отошёл от политики и полностью занялся наукой. В 1921 он завершил своё магистерское исследование: «Юлиан-Отступник: (трагедия религиозной личности)», напечатать которое смог только в 1923 году.

В 1924 году Н. Н. Розенталь, «как талантливый популяризатор марксистского экономического детерминизма» стал читать курсы «Происхождение торгового капитализма» и «История крестьянства в средневековой Европе» на общественно-политическом отделении факультета общественных наук Ленинградского университета. Кроме этого он преподавал в педагогическом институте и военно-политической академии (1927—1932). В 1924—1925 году был напечатан учебник Розенталя «Западноевропейское средневековье», в 1927 году — «История Европы в эпоху торгового капитализма», основанная на теорию торгового капитализма М. Н. Покровского — популярной в то время в марксистских кругах, но впоследствии раскритикованную; в 1926—1927 году были опубликованы учебные хрестоматии: «Исторический путь Запада» и «Рождение современной Европы». Кроме этого в 1925 году вышла его научно-популярная книга о Томасе Мюнцере.
К разряду поначалу не многочисленных, но активно (даже агрессивно) выступавших в печати и на разного рода собраниях «медиевистов новой формации» принадлежал Н.Н.Розенталь. Когда-то он учился у И.М.Гревса, а затем его увлекли социологические схемы в духе даже не столько марксизма, сколько вульгарного экономизма. Писал он на самые разные темы — об Юлиане Отступнике, Томасе Мюнцере, торговом капитале и т.д. В ходе междоусобий между различными группами историков-марксистов он сам не раз попадал под огонь хлесткой критики. «В лице Розенталя мы имеем один из ярких образчиков псевдомарксизма», — писалось о нем в 1930 г. в журнале «Историк-марксист». Н.Н.Розенталь в свою очередь тоже охотно участвовал в обличительных компаниях, нападая, в частности, на Е.В.Тарле. На этой почве он сблизился с Г.С.Зайделем, главным в начале 1930-х годов разоблачителем «классового врага на историческом фронте». Впрочем, у Н.Н.Розенталя временами проявлялись «интеллигентские пережитки». Как самокритично он писал, «если в отношении к нашим классовым врагам у меня нет надлежащей большевистской ненависти, то это объясняется отнюдь не моими принципиальными колебаниями, но лишь пережитками буржуазно-интеллигентской психологии (...) в условиях конкретно-практической деятельности мне легче любить, чем ненавидеть».
После ареста академиков С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле, их последователей и учеников («Академическое дело»), в начале 1931 года подвергся критике и Розенталь; «за право-уклонистскую деятельность» он был снят с преподавательской работы. Спасло его покаянное письмо в дирекцию Института истории Комакадемии 18 февраля 1931 года. Ему удалось устроиться совместителем на преподавательскую работу в Новгородском педагогическом институте, где в 1933—1934 годах он даже возглавлял кафедру. Также он работал в Ленинградском государственном историко-лингвистическом институте (ЛГИЛИ, затем ЛИФЛИ) и когда был открыт исторический факультет Ленинградского университета, на должность заведующего кафедрой истории средних веков с 1 июня 1934 года его декан Г. С. Зайдель пригласил хорошо известного ему Н. Н. Розенталя. Однако уже вскоре, 3 марта 1935 года, последовал очередной арест; постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 17 марта 1935 года он был выслан в Иргиз Актюбинской области.

В 1936 году он направил письмо на имя И. В. Сталина, дело его было пересмотрено и Розенталь был освобождён с лишением права жить в Москве, Киеве и Ленинграде до окончания срока ссылки; 1 сентября 1936 года он приступил к работе в Одесском университете в качестве заведующего кафедрой истории средних веков; с 1938 года он работал на кафедре всеобщей истории Курского педагогического института. Перед оккупацией Курска Розенталь руководил группами студентов, возводившими баррикады и рывшими окопы в городе. 2 октября 1941 года вместе с институтом уехал в эвакуацию в Сарапул.

В начале 1942 года был произведен последний выпуск студентов довоенного набора Курского педагогического института, после чего ВУЗ был временно закрыт, а Розенталь уехал в Майкоп, где в это время находился Одесский университет.

В 1945 году вместе с университетом вернулся в Одессу — с уже готовой докторской диссертацией «Социальные основы языческой реакции императора Юлиана», защита которой состоялась 18 июля 1945 года в Московском университете. В 1949 году была напечатана его работа «Социально-политические воззрения языческой интеллигенции поздней римской империи (Либаний и Аммиан Марцеллин)» («Труды Одесского госуниверситета». — Вып. 49., Ист. факультет. — Т. 2. — С. 41—101). А в начале апреля 1949 года Розенталь, как космополит, был освобожден от обязанностей заведующего кафедрой истории средних веков и выведен из состава учёного совета Одесского университета.

В 1945—1954 годах преподавал в Одесском государственном педагогическом институте имени К. Д. Ушинского. В 1951—1954 годах читал также курс эстетики в Одесской государственной консерватории имени А. В. Неждановой.

В 1954 году вышел на пенсию и уехал с женой в Москву, к дочери Оксане Николаевне.

Там он читал лекции по эстетике в Московской консерватории, спецкурс в педагогическом институте им. Н. К. Крупской. По линии Общества по распространению научных и политических знаний РСФСР он читал лекции по истории христианства; вышли его научно-популярные работы: «Христианство, его происхождение и сущность» (М.: «Знание», 1955; также на болгарском — София : Профиздат, 1956); «Из истории православия, католицизма и протестантизма» (М.: «Знание», 1956); «Жанна д’Арк — народная героиня Франции» (М.: «Соцэк-гиз», 1958). В 1962 году в сборнике «Древний мир» была напечатана его статья «Религиозно-политическая идеология Зосима».

Умер 7 ноября 1960 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Библиография 
 Исторический очерк Партии народной свободы. — Петроград : Муравей, 1917. — 32 с. — (Общедоступная библиотечка «Задачи свободной России»)
 Юлиан-отступник : Трагедия религиозной личности. — Петроград : [Начатки знаний], 1923. — 112 с. — (Наука, литература, искусство).
 Западно-европейское средневековье. — Ленинград : Прибой, 1924-1925. — (Всеобщая история. Серия учебников с христоматическим материалом Петрогубполитпросвета).
 Томас Мюнцер. — Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1925. — 90, [1] с., 1 л. портр. — (Биографическая библиотека; № 37).
 Исторический путь Запада : Историко-беллетристич. сборник / Н. Н. Розенталь. — Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1926. — 368 с., 35 ил.
 Рождение современной Европы : Историко-беллетристический сборник / Н. Н. Розенталь. — Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1926. — 293 с.
 История Европы в эпоху торгового капитализма. — : Прибой, 1927. — 224 с.
 Римская империя и христианская церковь после Константина/ Н. Н. Розенталь // Наукові записки Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського. — Т. VIII. — Одеса, 1947. — С. 107—144.
 Христианство, его происхождение и сущность. — : Знание, 1955. — 40 с. — (Серия 2/ Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний; № 37).
 Християнство, неговият произход и същност / Прев. от рус. Катя Койчева. — София : Профиздат, 1956. — 87 с.
 Москва : Воениздат, 1960. — 95 с. — (Научно-популярная б-ка).
 Из истории православия, католицизма и протестантизма. — Москва : Знание, 1957. — 40 с. — (Серия 2/ Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний; № 6). 
 Жанна д'Арк. Народная героиня Франции. — Москва : Соцэкгиз, 1958. — 67 с.
 Критика идеологии современного православия (Текст лекции, прочит. на Всесоюз. семинаре-совещании по вопросам пропаганды науч. атеизма). — Москва : Знание, 1960. — 32 л. — (В помощь лектору/ Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний).

Семья 
Жена Ксения Владимировна, урождённая Варёнова (1902—?) — из дворян: её отец Владимир Дмитриевич и мать Надежда Львовна Варёновы эмигрировали во Францию.

Дети:
 Николай (род. 1922)
 Владимир (род. 1928)
 Оксана (род. 1930)

Примечания

Литература 
 Брачев В. С. Судьба профессора Н. Н. Розенталя (1892—1960) // Новейшая история России. — № 3. — 2013. — С. 145—160.
 Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Т. 4: Р — Я. — 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 32 — 33.
 Видные ученые Одессы. По воспоминаниям учеников и сотрудников. — Одесса, 1992. — Вып. 2. — С. 82—85;
 Історики Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник / В. М. Букач. — Одеса: ПНПУ, 2020. — С. 71 - 72.

Ссылки 
 Розенталь Н. Н. Из Петербурга в Москву. Воспоминания русского интеллигента и гражданина СССР.
 Публикации Н. Н. Розенталя
 Розенталь Николай Николаевич // Биографика СПбГУ

Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки XX века
Выпускники Тенишевского училища
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Преподаватели Одесского университета
Преподаватели Курского государственного университета
Кадеты
Историки, репрессированные в СССР
Жертвы борьбы с космополитизмом
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Похороненные на Донском кладбище
Преподаватели вузов Одессы
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Авторы учебников